Kreuzherrenkirche steht für:
 Kreuzherrenkirche (Düsseldorf), ehemalige Klosterkirche des Ordens vom Heiligen Kreuz in Düsseldorf
 Kreuzherrenkirche (Prag), Kirchengebäude der Kreuzherren mit dem Roten Stern in Prag
 St. Peter und Paul (Memmingen), ehemalige Klosterkirche der Brüder vom Orden des Heiligen Geistes in Memmingen
 Kloster und Hospital Nenagh, ehemalige Klosterkirche der Kreuzherren in Nenagh
 Klosterkirche St. Maria Magdalena, Kirche des Klosters Steinhaus in Wuppertal-Beyenburg
 Kreuzherrenkirche (Sint Agatha), Kirchengebäude der Kreuzherren im niederländischen Cuijk-Sint Agatha